Лучанинов — фамилия.
 Лучанинов, Даниил Владимирович (1899—1975) — журналист, писатель.
 Лучанинов, Иван Васильевич (1781—1824) — художник, академик Императорской Академии художеств.